Tk  puede referirse a:

 Para el toolkit para Tcl, véase Tk.
 Para el dominio de Tokelau, véase .tk.
 Para la banda de rock peruana, véase TK.
 Para el taka, unidad monetaria de Bangladés, véase Taka bangladesí.

Siglas